Шрот

Фамилия 
 Шрот, Вальтер
 Шрот, Генрих
 Шрот, Клара
 Шрот, Нина

См. также 
 Шротт